Стрижень — гидроним

 Стрижень — приток Десны, расположенный в Черниговском горсовете (Чернигов), Черниговском и Репкинском районах Черниговской области
 Стрижень — река в Коропском районе Черниговской области
 Стрижень — приток Здвижа, расположенный в Бородянском районе Киевской области
 Стрижень — название нижнего течения реки Ворголка, приток Клевени, расположенный в Кролевецком районе Сумской области